Urbano Zea ist der Name folgender Personen:

* Urbano Zea (Basketballspieler) (1941–2022), mexikanischer Basketballspieler
 Urbano Zea (Schwimmer) (1969–2018), mexikanischer Schwimmer